El término epílogo puede hacer referencia:

 al epílogo, la parte final de un discurso o ensayo en la que se resume o sintetizan los argumentos y conclusiones fundamentales;
 al epílogo, una parte final, opcional, en una obra de ficción (aplicada usualmente a novelas, películas, series de televisión o videojuegos) que narra hechos producidos tras el desenlace de la trama principal, como por ejemplo el destino de los personajes protagonistas tras ese desenlace;
 a Epílogo, un programa de televisión emitido  por el Canal+ de España, consistente en entrevistas grabadas emitidas tras el fallecimiento del entrevistado;
 a dos películas con ese título:
 Epílogo (1984), española, dirigida por Gonzalo Suárez;
 Epílogo (2009), mexicana, dirigida por Carlos Correa;
 a Epílogo (2008), un cortometraje de Zoe Berriatúa.

Enlaces externos